Vogelflug steht für
 Fliegen (Fortbewegung)#Vogelflug
 Skulptur Vogelflug
Siehe auch:
 Vogelfluglinie